Иосиф Леонидович Прут (1900—1996) — советский драматург и сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983).

Биография 
Родился 5 (18 ноября) 1900 года в Таганроге (ныне Ростовская область), в семье Леонида Соломоновича Прута (1876—1901) и Флоры Лейбовны Аптекман (1882—1926). Дед, купец Соломон Иосифович Прут, состоял маклером и членом Ростовского биржевого общества и дирекции ростовского отделения Императорского Русского музыкального общества; другой дед, купец Лейб Лазаревич Аптекман, состоял в списках благотворителей еврейской богадельни.

Вскоре после рождения семья заболела туберкулёзом и поехала в Швейцарию в туберкулезную лечебницу в городе Лейзин (Leysin); отец умер, не доехав до места назначения, и был похоронен в Германии, в городе Герберсдорф (Gerbersdorf). Иосиф остался в лечебнице с матерью. В 1908 году Иосиф выписался из лечебницы и ненадолго вернулся в Таганрог, затем постоянно поселился в Швейцарии у сестры матери и поступил в частную школу École Nouvelle в городе Шайи (Chailly) около Лозанны. Окончив школу в 1918 году, он поступил в парижскую École Polytechnique, но оставил учёбу, чтобы служить в русском экспедиционном корпусе. Возвратившись в Россию в 1919 году, поступил на службу к «красным» в 1-ю конармию Будённого.

Участник Гражданской войны. В годы Великой Отечественной войны  служил в должности начклуба стрелковой дивизии  войн. Член СП СССР (1934).

В заявлении секретаря СП СССР В. П. Ставского (1938) на имя Н. И. Ежова, где предлагалось «решить вопрос о Мандельштаме» (после этого поэт был арестован), И. Прут, наряду с В. П. Катаевым, назван как «выступавший остро и открыто» в защиту О. Э. Мандельштама.

Оставил воспоминания о литературной жизни 1920—1930-х годов, в том числе в интервью.

Умер 16 июля 1996 года в Бресте (Белоруссия). Урна с прахом захоронена в Москве на 45-м участке Химкинского кладбища.

Семья 
Жёны: 
 Софья Ефимовна Прут (брак закончился разводом)
 Эмма Михайловна (Этель Моисеевна) Прут (1913—1975)
 Елена Евсеевна Черняк (1926—2015), драматург, в первом браке была замужем за сценаристом М. З. Цейтлиным.

Награды и звания 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1983)
 орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)
 орден Дружбы народов (17.11.1980)
 орден «Знак Почёта» (4.12.1970)
 медаль «За боевые заслуги» (24.8.1944; был представлен к ордену Красной Звезды)

Произведения

Драматургия 
 Маршал удалой: Пьеса. Л., 1932
 Князь Мстислав Удалой: Пьеса. М., 1933 (по мотивам пьесы в 1973 году снят фильм «За час до рассвета»)
 О. К. Б.: Этапы человеческой жизни. Л.; М., 1934
 Восточный батальон. М., 1935. В соавторстве с братьями Тур
 Я вас люблю: Лирические сцены. М., 1935
 Член Реввоенсовета. М., 1936
 Год девятнадцатый: Пьеса. М., 1937
 Две ночи: Пьеса. М., 1940
 Дорога на юг: Историческая хроника. М., 1940
 Молодая гвардия: Пьеса. М., 1940
 Секретарь райкома: Пьеса. М., 1943
 «Судьба Реджинальда Дэвиса» Пьеса. М., 1947. В соавторстве с В. М. Кожевниковым
 Тихий океан: Пьеса. М.; Л., 1949
 Пьесы. М., 1951
 Конёк-Горбунок: Пьеса по мотивам одноимённой сказки. М., 1959
 Золотой песок: Пьеса. М., 1959 (1968 г. — радиоспектакль режиссёра Алексея Шипова)
 Пьесы. М., 1963
 Останемся верны: Пьеса. М., 1970. В соавторстве с Г. Д. Красильниковым
 На новой улице: Пьеса. М., 1973
 Солдаты: Пьеса. М., 1975
 Разгром: Драматическая поэма. М., 1976. В соавторстве с Н. Захаровым
 Ну и ну! или довольно странная история, изложенная в 2-х действиях, 6 карт. М., 1977
 Пьесы. М., 1982
 Катрин: Музыкальная комедия по мотивам В. Сарду. М., 1984. В соавторстве с А. Дноховским.

Фильмография

Актёр 
  — Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков

Сценарист 

  — Сто двадцать тысяч в год — совм. с Г. Черняком
  — Огонь («Костер с далёкой реки»)
  — Человек из тюрьмы («Человек за решёткой»)
  — Запах великой империи, совместно с М. Герасимовым
  — Для вас найдётся работа, совместно с И. З. Траубергом
  — Тринадцать, совместно с Михаилом Роммом
  — Год девятнадцатый, совместно с И. Траубергом
  — Пограничная застава
  — Эскадрилья № 5
  — Моя любовь
  — Секретарь райкома
 1942 — Боевой киносборник № 12 (новелла «Сын бойца»)
  — Одна семья (фильм на экраны не вышел) — совместно со Львом Вайсенбергом и М. Джалалом
  — Мальчик с окраины, совместно с В. Кожевниковым
  — В мирные дни
  — «Богатырь» идёт в Марто
  — Случай с ефрейтором Кочетковым
  — Девичья весна, совместно с М. Долгополовым и Н. Надеждиной
  — Здравствуйте, дети!, совместно с И. Донской
  — Ждите нас на рассвете — совместно с Э. В. Лотяну
  — Последняя ночь в раю, совместно с Г. Маларчуком
  — Сурайя (в прокате под названием «Жизнь прошла ночью»), совместно с У. Назаровым
  — Чернушка, совместно с Ш. Махмудбековым
  — Взрыв после полуночи, совместно с Э. Карамяном
  — «Совесть заела» (сюжет в киножурнале «Фитиль» № 90)
  — За час до рассвета

Примечания

Ссылки 
 И. Л. Прут, биография
 И. Л. Прут на сайте «Культура России»
 Иосиф Прут на сайте «Кино-Театр. Ру»

Писатели-соцреалисты
Первоконники
Военнослужащие экспедиционного корпуса Русской армии во Франции и Греции
Члены Союза писателей СССР
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные на Химкинском кладбище